

Presentación previa 
La pareja formada por el australiano Rameez Junaid y el alemán Tim Puetz fueron los campeones defensores, Junaid decidió no participar en esta edición. Mientras que Puetz lo hizo junto a su compatriota Dominik Meffert pero cayeron derrotados en semifinales.

El dúo checo Roman Jebavý y Jaroslav Pospíšil ganaron el título, derrotando a la pareja formada por el filipino Ruben Gonzales y el británico Sean Thornley en la final por 6-4, 6-3.

Cabezas de serie 
  Dominik Meffert /  Tim Puetz (Semifinales)
  '''Roman Jebavý /  Jaroslav Pospíšil (CAMPEONES)
  Facundo Argüello /  Ariel Behar (Semifnales, retiro)
  Ruben Gonzales /  Sean Thornley ''(FINAL)

Cuadro

Enlaces externos 
 Cuadro principal

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en tierra batida
Challenger de Liberec 2014